Jakobsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Jakobsdorf, eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Jakobsdorf (Putlitz), ein bewohnter Gemeindeteil der Stadt Putlitz im Landkreis Prignitz, Brandenburg

in Polen:
 Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jakubowo (Piecki), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jakobsdorf, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Jakubowo (Prabuty), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Prabuty
 Jakobsdorf, Kreis Hohensalza, Wartheland, seit 1945: Jakubowo (Nowa Wieś Wielka), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Nowa Wieś Wielka
 Jakobsdorf, Kreis Neumarkt, Niederschlesien, seit 1945: Jakubkowice (Kostomłoty), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Kostomłoty
 Jakobsdorf, Kreis Falkenberg O.S., Oberschlesien, seit 1945: Jakubowice (Niemodlin), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakobsdorf, Kreis Kosel, Oberschlesien, seit 1945: Jakubowice (Pawłowiczki), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Pawłowiczki
 Jakobsdorf, Kreis Kreuzburg O.S., Oberschlesien, seit 1945: Jakubowice (Byczyna), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakobsdorf, Kreis Namslau, Oberschlesien, seit 1945: Jakubowice (Wilków), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Wilków (Powiat Namysłowski)
 Jakobsdorf, Kreis Jauer, Niederschlesien, seit 1945: Jakuszowa, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Paszowice
 Jakobsdorf, Kreis Liegnitz, Niederschlesien, seit 1945: Jakuszów, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Miłkowice
Jakobsdorf, Kreis Schweidnitz, Niederschlesien, seit 1945: Jakubów (Świdnica), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jakobsdorf, Kreis Arnswalde, Pommern, seit 1945: Kostrzewa (Drawno) eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Drawno
 Jakobsdorf, Kreis Dramburg, Pommern, seit 1945: Sienica (Kalisz Pomorski), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Kalisz Pomorski

in Rumänien:
 Jakobsdorf bei Mediasch: Giacăș (ungarisch Gyákos), eine Ortschaft in Siebenbürgen
 Jakobsdorf bei Agnetheln: Iacobeni (Sibiu) (ungarisch Jakabfalva), eine Ortschaft in Siebenbürgen
 Jakobsdorf bei Bistritz: Sâniacob (Bistrița-Năsăud) (ungarisch Szászszentjakab), eine Ortschaft im Kreis Bistrița-Năsăud, Siebenbürgen

in Russland:
 Jakobsdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Jakowlewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad

in der Slowakei:
 (Deutsch-)Jakobsdorf: Chminianske Jakubovany, eine Ortschaft im Okres Prešov
 Jakobsdorf in Mähren: Jakubov, eine Ortschaft im Okres Malacky

Siehe auch:
 Jacobsdorf (Begriffsklärung)